Follo ima više značenja:
 Follo, Belluno
 Follo, Padova
 Follo, Piacenza
 Follo, La Spezia